Glossen steht für
 Glossen (Mügeln), Ortsteil der Stadt Mügeln, Landkreis Nordsachsen
 Glossen (Löbau), Ortsteil der Stadt Löbau, Landkreis Görlitz
 Plural von Glosse, namentlich:
 Reichenauer Glossen
 Malbergische Glossen
 Glossen (Walzer)